Canebrake Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Canebrake Mountain (Hawkins County, Tennessee)	
 Canebrake Mountain (Monroe County, Tennessee)